Havana (Spaans: La Habana), de hoofdstad van Cuba
La Habana (historische provincie), een historische provincie van Cuba